The Texan – film western statunitense del 1920 diretto da Lynn Reynolds
The Texan – film western statunitense del 1930 diretto da John Cromwell
The Texan – film western statunitense del 1932 diretto da Clifford Smith
The Texan – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1958 al 1960